Архиепархия Эгера (, ) — католическая архиепархия латинского обряда в Венгрии с центром в городе Эгер.

Епархия в Эгере принадлежит к числу исторических епархий, создана около 1000 года королём Иштваном Святым в период христианизации Венгрии. В 1804 году преобразована в архиепархию-митрополию. В 1993 году из неё была выделена епархия Дебрацен-Ньиредьхаза.

По данным на 2006 год в архиепархии насчитывалось 690 000 католиков (54,8 % населения), 223 священника и 314 приходов. Кафедральным собором епархии является Эгерская базилика (полное название — Базилика Святого Иоанна Апостола и Евангелиста, Святого Михаила и Непорочного Зачатия), которая носит почётный статус «малой базилики». Этот статус имеет ещё одна церковь архиепархии — церковь Святого Януша в Шарошпатаке. С 2007 года архиепархию возглавляет Чаба Терняк.

Митрополии Эгера подчинены две епархии: Дебрецена-Ньиредьхазы и Ваца.

Ординарии 
...
 Орбан Дочи фон Нагилуче (27 апреля 1487 — 1491);
 Родриго Борджиа (1491 — 11 августа 1492), апостольский администратор;
 Асканио Мария Сфорца (31 августа 1492 — июнь 1497), апостольский администратор;
 Тамаш Бакоц (9.06. – 20.12.1497)
...
 Иштван Фишер (István Fisher) 1807—1822
...
 Йоганн Ладислаус Пиркер (János Krstitel László Pryker) 1827—1847
...
 Бела Бартакович (Béla Bartakovics) 1850 — ?
...
 кардинал Йожеф Шамашша (József Samassa) 1873—1912
 Лайош Смречани (Lajos Szmrecsányi) 1912—1943
 Дьюла Цапик (Gyula Czapik) 1943—1956
...
 Пал Брезаноци (Pál Brezanóczy) 1959—1964 и 1969—1972
...
 Йожеф Банк (József Bánk) 1974—1978
 Ласло Кадар (László Kádár) 1978—1986
 Иштван Шерегей (István Seregély) 1987—2007
 Чаба Терняк (Csaba Ternyák) 2007

Примечания

См. также 
 Католицизм в Венгрии

Ссылки 
 http://www.eger.egyhazmegye.hu/ 
 Статистика на gcatholic.org 
 Статистика епархии на catholic-hierarchy.org 

Эгер
Эгер